Kuu Kuu Harajuku (2015) – amerykańsko-malezyjsko-kanadyjsko-australijski serial animowany, którego twórczynią jest wokalistka zespołu No Doubt – Gwen Stefani.

Serial jest emitowany w Polsce na kanale teleTOON+ od 24 października 2016 roku.

Fabuła 
Serial o przygodach pięciu utalentowanych muzycznie dziewcząt, które mieszkają w fantastycznej krainie Harajuku. G, Love, Angel, Music oraz Baby marzą o występie na prawdziwym koncercie. Przyjaciółki tworzą zespół HJ5, by wspólnymi siłami i pracą osiągnąć spektakularny sukces. Na ich drodze stają jednak niezwykłe problemy, takie jak wygłodniałe potwory czy źli kosmici.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Studio SONICA

Kierownictwo produkcji:

 Romuald Cieślak
 Agnieszka Kołodziejczyk

Wystąpili:
 Magdalena Wasylik – G
 Małgorzata Szymańska – Love
 Joanna Pach – Angel
 Agnieszka Fajlhauer – Music
 Magdalena Krylik – Baby
 Przemysław Wyszyński – Rudi
 Andrzej Chudy
 Maksymilian Bogumił
 Karol Wróblewski
 Marta Dobecka
 Maksymilian Michasiów
Beata Wyrąbkiewicz
Piotr Bajtlik
Zbigniew Suszyński

i inni

Lektor: Andrzej Chudy

Spis odcinków

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Malezyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Australijskie animowane telewizyjne seriale fantasy dla dzieci